Mireille Delannoy est une ancienne speakerine et animatrice de télévision sur Télé-Luxembourg puis sur Télé Monte-Carlo.

Biographie 
Mireille Delannoy fait ses débuts en 1955 sur Télé-Luxembourg dont elle est, avec Danièle Leconte, la première speakerine et le visage de la chaîne luxembourgeoise. Elle passe son casting au milieu du Grand Orchestre de Radio-Luxembourg.

Le dimanche , elle présente le Concours Eurovision de la chanson 1962 depuis la Villa Louvigny à Luxembourg en souhaitant la bienvenue aux téléspectateurs en plusieurs langues, puis en attribuant les points aux participants.

Elle quitte Télé-Luxembourg en 1964 et rejoint Télé Monte-Carlo comme speakerine.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes
Télé-Luxembourg
Télé Monte-Carlo
Présentateurs du Concours Eurovision de la chanson 

Animatrice française de télévision
Speakerine
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)